Сент-Коло́мб-сюр-Гетт, Сент-Коломб-сюр-Ґетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 165 км на південний захід від Монпельє, 55 км на південь від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Коломб-сюр-Гетт на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб-сюр-Гетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-сюр-Гетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од